Angkarnak (jelentése: a Szervezet) a Demokratikus Kambodzsa kormányát nevezzük, amely 1975. április 17. és 1979. január 7. között volt hatalmon.

A kormány tagjai 

Ázsia történelme
Kambodzsa történelme
Kambodzsai politikusok